Balkantsi peut désigner :
en bulgare :
Balkantsi, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Balkantsi, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.